Op deze pagina zie je de uitslagen van de HandbalNL League 2020/21.

Speelronde 1

Speelronde 2

Speelronde 3

Speelronde 4

Speelronde 5

Speelronde 6 

 Sinds 2021 speelt Quintus vriendschappelijk mee aan de HandbalNL League.

Speelronde 7

Speelronde 8

Speelronde 9

Speelronde 10

Speelronde 11

Speelronde 12

Speelronde 13

Speelronde 14

Speelronde 15

Speelronde 16

Speelronde 17

Speelronde 18

Zie ook 

 HandbalNL League 2021

Eredivisie handbal
Handbal in Nederland
Handbal in 2020
Handbal in 2021